Бобылевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бобылевское сельское поселение — входит в Исетский район Тюменской области
 Бобылевское сельское поселение — входит в Романовский район Саратовской области